Korunní princ může být:
 Korunní princ – následník trůnu
 Korunní princ (film, 2006) – koprodukční film režiséra Roberta Dornhelma z roku 2006
 Korunní princ (film, 2015) – český televizní pohádkový film režiséra Karla Janáka z roku 2015